Пьер Абраа́м (, псевд.; настоящее имя — Пьер Блок, ; 1892 — 1974) — французский писатель, литературовед и журналист, общественный деятель. Участник движении Сопротивления. Член Компартии Франции. Младший брат писателя Жан-Ришара Блока.

Биография 
Родился в 1 марта 1892 года в 8-м округе Парижа в семье инженера-эксплуатационника Ришара Блока. Также выучился на инженера (окончил Политехническую школу). В Первую мировую воевал в авиации. С 1927 года профессиональный журналист; некоторое время работал актёром. В 1933—1965 при издании «Французской энциклопедии» () руководил работой над томами, посвящёнными литературе и искусству.

Во время Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления и в звании полковника авиации принял участие в освобождении Ниццы, где с избранием городским мэром коммуниста Жана Медесена () в 1947 году стал муниципальным советником и находился на этом посту до 1959 года. С 1949 года и до конца своих дней был главным редактором литературного журнала «Европа» (), основанного в 1923 году Роменом Ролланом. До 1960 года сотрудничал с изданием «Французские записки» ().

Умер в 4-м округе Парижа 20 мая 1974 года.

Творчество 

Пьер Абраам является автором монографий о творчестве О. Бальзака (1929) и М. Пруста (1930), которые были тепло восприняты критикой. Также писал театроведческие работы.

В 1951 году увидел свет его первый и единственный роман «Держись крепче!» (), который стал отражением приверженности автора антиимпериалистическим идеалам и «повествует о борьбе докеров и рабочих Ниццы за мир, против «атлантической» агрессивной политики правительства».

Перевёл на французский язык пьесы Бертольда Брехта и другие произведения немецкой литературы.

Работы 
 «Бальзак» (, 1929)
 «Образы» (, 1929)
 «Пруст» (, 1930)
 «Люди у Бальзака» (, 1930)
 «Физика театра» (, 1933)
 «Один образ, два лица» (, 1934)
 «Три брата», автобиография   (, 1971)
 «Фрейд» (, 1974)

Примечания

Литература 
 Gamarra P., Le premier roman de Pierre A., «Europe», 1951, №67—68. 

Писатели Франции XX века
Коммунисты Франции
Литературоведы Франции
Редакторы Франции
Журналисты Франции
Выпускники Политехнической школы
Переводчики прозы и драматургии на французский язык
Участники французского движения Сопротивления
Биографы Франции
Прустоведы